Alstern kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alstern, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (3,45 km²)
Alstern (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (8,84 km²)
Alstern (Alsters socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (5,81 km²)

Se även
 Alster (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn